Franck může být:

 Franck (jméno) – mužské křestní jméno
 Franck Lagorce – francouzský automobilový závodník
 Franck Madou – fotbalista z Pobřeží slonoviny
 Franck Montagny – francouzský automobilový závodník
 Franck Ribéry – francouzský fotbalista

příjmení osob
 Adolphe Franck (1809–1893) – francouzský filosof
 César Franck (1822–1890) – francouzsko-belgický varhaník a hudební skladatel
 Francois Franck (1904 – úmrtí) – belgický hokejový obránce
 Georg Franck von Franckenau (1643–1704) – německý lékař a botanik
 James Franck (1882–1964) – německý fyzik, nositel Nobelovy ceny
 Julia Franck (* 1970) – německá spisovatelka
 Melchior Franck (kolem 1580–1639) – německý hudební skladatel

Související články 
 Frank
 Franc
 Franz
 Frankl